El nombre Eloy Torres puede hacer referencia a:
Eloy Torres, político ecuatoriano;
Eloy Torres, político venezolano.